Vereniging van Padie Producenten, Surinaamse organisatie van rijstproducenten
 Vereniging Politiek Platform, inheems-Surinaamse organisatie
 Vlaams Patiëntenplatform, Vlaamse organisatie